Голливу́д ( ['hɒlıwʊd]:  «падуб» +  «лес») — район Лос-Анджелеса, расположенный к северо-западу от центра города, в штате Калифорния. Традиционно Голливуд ассоциируется с американской киноиндустрией, поскольку в этом районе находится много киностудий и живут многие известные киноактёры.

В Голливуде находится известная на весь мир аллея славы — тротуары на Голливудском бульваре и Вайн-стрит, в которые вложено 2710 пятиконечных звёзд с именами знаменитостей, внёсших большой вклад в развитие индустрии развлечений - музыки, кино и телевидения.

Благодаря всемирной славе и культурной идентичности как исторический центр киностудий и кинозвёзд, слово «Голливуд» часто используется как метонимия для Американской киноиндустрии. Название «город мишуры» (англ. «Tinseltown») относится к великолепной природе Голливуда и киноиндустрии.

Сегодня большая часть киноиндустрии рассредоточена вокруг Голливуда и в пригородах Лос Анджелеса, таких как Вестсайд, Юниверсал Сити, Студио Сити, Бербанк, Глендейл и долина Сан Фернандо, но значительная часть вспомогательной индустрии, такой как монтаж, эффекты, реквизиты, окончательный монтаж и освещение, остаётся в Голливуде, так же как и натурная съёмочная площадка «Paramount Pictures».

Многие исторические театры Голливуда используются как место действий и концертные сцены для премьеры основных показов отснятой постановки, а также как место для награждения Американской киноакадемии. Это популярное место для ночной жизни и туризма, а также дом Голливудской Аллеи славы. Хотя для Лос-Анджелеса не является типичным создавать особенные границы для районов или кварталов, Голливуд — это исключение. 16 февраля 2005 года Ассамблея членов городского совета Голдберга и Кореца внесла законопроект с требованием, чтобы Калифорния зарегистрировала независимость Голливуда. Для этого были определены границы. Этот законопроект был поддержан Голливудской торговой палатой и Городским советом Лос-Анджелеса. Законопроект 588 Ассамблеи был принят губернатором Арнольдом Шварценеггером 28 августа 2006 года и теперь у района Голливуд есть официальные границы. Границу приблизительно можно описать следующим образом — восток Беверли Хиллз и Западный Голливуд, юг Малхолланд Драйв, Лавровый Каньон, Бульвар Кахуенга, и Бульвар Бархам, а также города Бербанк и Глендейл, север Проспекта Мелроуз и запад магистрали Голден Стэйт и Проспект Гиперион. Сюда входят также парк Гриффит и Лос Фелиц — два района, которые многие лосанджелесцы часто считают отдельными от Голливуда. Население округа, включая Лос Фелиц, согласно переписи в 2022 году, составляло 168 983 человека и средний доход населения был 69 232 $ в 2021 году.

Голливуд входит в состав Лос-Анджелеса и не имеет собственного муниципалитета, но выбирает официальную Торговую палату, которая выступает на официальных церемониях в качестве почётного «мэра Голливуда». Джонни Грант занимал этот пост несколько десятков лет вплоть до своей смерти 9 января 2008 года.

История 

В 1853 году одна глинобитная хижина стояла на месте, которое стало Голливудом. До 1870 года в этой области процветало сельское хозяйство и выращивание зерновых. Популярная в Голливуде этимология гласит, что название «Голливуд» происходит из богатых запасов родного Тойона или «Калифорнийского падуба», которые покрывают склоны гроздьями ягод каждую зиму. Но этот факт, и соответственно, ссылки на происхождение названия, относятся к завезённым падубам, которые тогда росли в этом районе, и не доказаны.

Название Голливуд было введено , отцом Голливуда. Со своей женой, Гиди, они встретились с этим названием во время своего медового месяца в 1886 году, согласно мемуарам Маргарет Вирджинии Уитли. Название «Голливуд» использовалось Г. Г. Уилкоксом, когда он размечал свои 160 акров фермы в 1887. Он позаимствовал название у своего соседа Ивара Вейда и хотел быть первым, кто запишет это название. До 1900 года община, тогда называвшаяся Кахуэнга, имела почту, газету, отель и два рынка, а население её составляло 500 человек. Лос-Анджелес, население которого на то время было 100 000 человек, располагался в 16 км на восток через цитрусовые рощи. Одна колея для трамвая была проложена вниз по Проспект-авеню, но услуги были нечастыми и поездка занимала два часа. Старая цитрусовая консервная фабрика была переделана на извозчий двор, с целью улучшения транспортной ситуации для жителей Голливуда.

Первая часть известного отеля Голливуд, первого главного отеля в Голливуде, была открыта в 1902, Г. Дж. Уитли, президентом Бульвара Лос-Пасифик и Компании Развития, главным акционером которого он являлся. Он хотел продать местные владения среди лимонных ранчо, которые тогда тянулись вдоль холма. С запада примыкая к Хайланд-авеню, сами строения выходили на Проспект-авеню. Всё ещё пыльная, немощёная дорога постоянно смещалась и подсыпалась гравием. Его компания открыла и развила первый жилой квартал Оушен Вью Трэкт ().

Голливуд был зарегистрирован как муниципалитет в 1903 году. В статусе города был пункт, запрещающий продажу ликёра кроме как фармацевтами, а также пункт, запрещающий прогонять крупный рогатый скот улицами стадами более двухсот. В 1904 году был запущен новый трамвайный вагончик, курсирующий из Лос-Анджелеса до Голливуда вверх по Проспект-авеню. Система называлась «Бульвар Голливуд». Она значительно уменьшала время путешествия в Лос-Анджелес и обратно.

До 1910 года, по причине набирающей обороты борьбы за адекватное водоснабжение, горожане проголосовали за то, чтобы Голливуд присоединить к городу Лос-Анджелесу, так как водная система растущего города открывала акведук Лос-Анджелес и перекачивала воду из реки Оуэнс в долину Оуэнс. Другой причиной для такого голосования было то, что у Голливуда появится доступ к дренажной системе канализации Лос-Анджелеса. После присоединения название Проспект-авеню изменили на бульвар Голливуд и изменились все номера на улицах нового района. Например, Проспект-авеню 100 на Авеню-Вермонт стал Бульвар Голливуд 6400; а Бульвар Чахуэнга 100 на Бульваре Голливуд стал Бульвар Чахуэнга 1700.

Киноиндустрия 
Кинопроизводство на территории Лос-Анджелеса предшествовало кинопроизводству в Голливуде. Компания Биограф сняла короткий фильм «Смелое ограбление в Южной Калифорнии» в Лос-Анджелесе в 1906. Первая студия на территории Лос-Анджелеса была основана «Selig Polyscope Company» в Эдиндэйл, с началом строительства в августе 1909.

В начале 1910 «Компания Биограф» послала директора Д. У. Гриффита с его труппой, состоящей из актёров Бланш Свит, Лиллиан Гиш, Мэри Пикфорд, Лайонел Берримор и других на западный берег. Они начали съёмки на свободном участке в деловой части города. Компания решила осмотреть новые территории и проехала пять миль (8 км) на север до маленького поселения Голливуд, которое было привлекательным и с радушием приняло компанию, снимающую у них фильм. Тогда Гриффит снял самый первый фильм в Голливуде под названием «В старой Калифорнии» — мелодрама с действием на территории мексиканской провинции Калифорнии в 1800-х. Компания кинематографов оставалась там несколько месяцев и сняла несколько фильмов до возвращения в Нью-Йорк.

Первая студия в Голливуде была основана компанией Кентавр, находящейся в Нью-Джерси, которая хотела снимать вестерны в Калифорнии. Они арендовали заброшенную придорожную закусочную на 6121 Бульвар Сансет на углу Гоуэр-стрит и переделали её в киностудию в октябре 1911, назвав её «Студия Нестор» в честь западной ветки своей компании. Позже здание стало «Кинолабораторией Голливуда», которая сейчас называется «Hollywood Digital Laboratory». Первый полнометражный художественный фильм, сделанный непосредственно в студии Голливуд, в 1914, был фильм «Муж индианки», созданный Сесил Б. Де Милльем и Оскаром Апфелем. Художественные фильмы, созданные в Лос-Анджелесе до «Мужа индианки» — это фильмы «От заката до рассвета» (1913) и «Морской волк» (1913).

У четырёх основных кинокомпаний «Paramount», «Warner Bros.», «RKO Pictures» и «Columbia» были студии в Голливуде, а также и у нескольких более мелких компаний.

1920—1940 

До 1921 года Голливуд стал всемирно известным как центр киноиндустрии Соединённых Штатов. Начиная с 1920-х до 1940-х годов большая часть транспорта в Голливуд и обратно проходила с помощью «красных вагонов» компании «Pacific Electric Railway».

Современный Голливуд 
22 января 1947 года начала свою работу первая коммерческая телевизионная станция на Западе. В начале 1950-х была построена известная автомагистраль Голливуд от четырёхуровневой транспортной развязки в центре Лос-Анджелеса, мимо Голливуд-боул, до Кагуэнга Пасс и в долину Сан-Фернандо. В те дни по этой дороге ездили трамвайчики, по рельсам, проложенным по разделительной полосе.

Известное здание «Capitol Records» на улице Вайн-стрит на север от Бульвара Голливуд было построено в 1956. В здании находятся офисы и записывающие студии, которые закрыты для публики, но его круглый дизайн выглядит как стопка из 180-мм виниловых пластинок.

Сейчас заброшенный участок на углу Бульвара Голливуд и Серрано-авеню когда-то был блистательной Голливудской профессиональной школой, выпускников которой можно считать местными «именами» в списке «Кто есть кто» в Голливуде. Один из этих детей присутствовал на «прощальной» вечеринке при памятном скреплении капсулы времени, спрятанной на участке.

Голливудская аллея славы была основана в 1958 году в честь артистов, работающих в развлекательной индустрии. Награждаемые получают звезду на основании достижений в карьере в киноиндустрии, театральном искусстве, радио, телевидении, и/или музыке, а также их вкладов в благотворительность.

В 1985 году бульвар Голливуд как коммерческий и развлекательный район был официально занесён в Национальный реестр исторических мест США для защиты важных сооружений и уверенности, что выдающееся прошлое Голливуда всегда будет оставаться частью его будущего.

В июне 1999 года произошло долгожданное расширение Голливуда — метрополитен Лос-Анджелеса, красная линия для быстрого транзита, которая проходила от центра Лос-Анджелеса до долины Сан-Фернандо, с остановками вдоль Бульвара Голливуд на Западной авеню, Вайн-стрит и Хайланд-авеню.

Театр Кодак, который открылся на Бульваре Голливуд в 2001 году, исторически был отель Голливуд, который потом стал новым домом для «Оскара».

В то время как кинопроизводство до сих пор сконцентрировано в районе Голливуда, большинство студий находится в районе Лос-Анджелеса. «Paramount Pictures» — единственная главная студия, которая физически всё ещё находится в Голливуде. Другие студии в районе, включая вышеупомянутую студию «Jim Henson» (раньше «Chaplin») — это «Sunset Gower Studios» и «Raleigh Studios».

Так как Голливуд и окрестности Лос-Фелиц были изначально местами для развития первых телевизионных станций в Лос-Анджелесе, то сейчас большинство из них переехало в другие места в пределах достигаемости метрополитена. «KNBC» начали свой переезд ещё в 1962 году, когда они переехали из бывшей студии «NBC Radio City Studios», которая находилась на северном углу Бульвара Сансет и Вайн-стрит, в «NBC Studios в Бербанке».

«KTTV» в 1996 году переехала из своего бывшего дома на площади Метромедиа в блоке 5700 на Бульваре Сансет на Банди-драйв в западной части Лос-Анджелеса. «KABC-TV» переехала из офиса в «ABC Television Center» (сейчас «The Prospect Studios») на юге Голливуда в Глендейл в 2000 году, хотя лос-анджелесское бюро «ABC News» до сих пор находится на Проспекте. После того, как её купила студия «20th Century Fox» в 2001 году, «KCOP» покинула свой старый дом в блоке 900 на авеню Ла Бре, чтобы присоединиться к «KTTV» в районе Фокс. Дуополия «KCBS-TV» и «KCAL-TV», которая принадлежит корпорации «CBS», переехала со своей резиденции на площади CBS Columbia, в блоке 6100 на Бульваре Сансет в новое здание в «CBS Studio Center» в Studio City. «KTLA», находящаяся в блоке 5800 на Бульваре Сансет, а также «KCET», в блоке 4400 на Бульваре Сансет — это последние вещательные компании (телевизионные или радио) с голливудскими адресами.

Плюс ко всему Голливуд когда-то служил домом почти для каждой радиостанции в Лос-Анджелесе, которые сейчас переехали в другие районы. «KNX» — последняя студия, которая вещала из Голливуда и потом из здания на площади CBS Columbia переехала в студию на Миракл Майл в 2005 году.

В 2002 году жители Голливуда начали кампанию за отсоединение района от Лос-Анджелеса и получения, как это было сто лет назад, статуса объединённого муниципалитета. Приверженцы отделения считают, что потребности их района игнорировались руководителями Лос-Анджелеса. В июне того же года Окружной Совет Лос-Анджелеса объявил референдум об отделении как Голливуда, так и долины Сан-Фернандо, выставив это решение на всеобщее голосование. Чтобы решение было принято, ему необходимо было получить одобрение большинства избирателей предполагаемого нового муниципалитета, а также большинства избирателей всего Лос-Анджелеса. В выборах в ноябре оба референдума приняты большинством избирателей не были.

Голливуд управляется несколькими соседними Советами, включая Объединённый Окружной совет Голливуда (HUNC) и Окружной Совет Района Студий Голливуд. Эти две группы являются частью сети окружных советов, сертифицированных Департаментом Лос-Анджелеса по Развитию округов, или DONE. Окружные советы подают совещательные голоса по таким вопросам как разделение, планирование и другие общественные вопросы. Члены совета выбираются структурами, к которым, как правило, относятся все, кто работает, имеет собственность или принадлежит к организации в рамках границ совета.

Возрождение 
После долгих лет серьёзного спада, когда многим Голливудским участкам угрожало разрушение, сегодня Голливуд переживает быструю джентрификацию и возрождение с целью уплотнить городское население. Многие проекты уже закончены, сконцентрировавшись на Бульваре Голливуд. Комплекс «Голливуд и Хайланд» (со стороны театра Кодак), были главным катализатором реконструкции территории. А также многочисленные фешенебельные бары, ночные клубы и торговые центры, открывшиеся на Бульваре или в его окрестностях, вернули Голливуду статус центра ночной жизни Лос-Анджелеса. Многие старые здания стали лофтами и жилыми домами, Космо Лофт — первый жилой/рабочий лофт на территории Голливуда. Отель «A W» сейчас реконструируется на перекрёстке Голливуд и Вайн.

Микрорайоны Голливуда 

 Бичвуд-Кэньон
 Кахуэнга-Пасс
 Нижний Голливуд
 Голливуд-Хиллс
 Голливуд-Хайтс
 Лорел-Кэньон
 Маунт-Олимпус
 Николс-Кэньон
 Аутпост-Эстейтс
 Сансет-Хиллс
 Восточный Голливуд
 Маленькая Армения
 Тай-Таун
 Вирджил-Виллидж
 Округ Мелроуз
 Мелроуз-Хилл
 Сьерра-Виста
 Сполдинг-сквер
 Юкка-Корридор

Местное управление

Политическая жизнь 
Большая часть окрестностей Голливуда, включающая Бульвар Голливуд и Бульвар Сансет, приходится на 13-й район города Лос-Анджелес. Последние члены совета: Майкл Ву: 1985—1993 Джеки Голдберг: 1994—2000 Эрик Гарсетти: 2000—до этого времени.

Возрождение города 
Городское учреждение, которое инициирует возрождение города в рамках Проекта реконструкции Голливуда — это Общество реконструкции Лос-Анджелеса, расположенное в Голубом Доме на Бульваре Сансет 6244, № 2206, Голливуд, CA 90028.

Население 
Согласно данным переписи населения 2000 года, в Голливуде насчитывалось 167 664 жителя. Расовый состав населения города был таков: 42,82 % белые, 4,48 % негры, 0,68 % индейцы, 8,98 % азиаты, 0,12 % — представители коренного населения островов Тихого океана, 22,23 % — представители иных рас. 39,43 % населения определяли своё происхождение как испанское (латиноамериканское).

Голливуд является одним из старейших центров армянской диаспоры в мире. Первые армяне сюда попали в 1880-х годах из Османской империи, далее их число возросло после геноцида армян в 1915 году. В 1979—1980 годах община увеличилась за счёт 9500 армян, приехавших главным образом из Ливана, с октября 1987 года по март 1988 года, 2000 армян из СССР переехали жить в Голливуд. В 1989 году 3000 армян из Ирана и 12 000 армян из Ливана так же обосновались в Голливуде. С распадом СССР в 1991 году в Голливуд хлынул новый поток армянской иммиграции, но уже из самой Армении. Сегодня в Голливуде живут до 50 000 армяноамериканцев, что составляет около 25 % населения Голливуда и живут главным образом в Восточном и Северном Голливуде, где составляют большинство населения. В Восточном Голливуде так же имеется район Маленькая Армения, являющийся одним из центров армянской диаспоры Лос-Анджелеса.

Средний годовой доход на душу населения составлял в 2000 году 26 119 $.

Наука и Голливуд 
Национальная Академия Наук США () объявила о создании уникального проекта. Вероятно, впервые в истории мирового кинематографа образовывается специальная группа учёных, которые будут на постоянной основе консультировать сценаристов и режиссёров голливудских фильмов. Их главной задачей станет придание научного правдоподобия новым кинолентам.

Достопримечательности 
 Capitol Records
 Голливудская «Аллея славы»
 Музей Голливуда
 Знак Голливуда
 Театр «Долби» (ранее известен под названием «Кодак»)
 Отель Hollywood Roosevelt
 Водохранилище Холливуд

Интересные факты 

 Иногда Голливуд называют «Долина кукол», после написания одноимённого бестселлера Жаклин Сюзанн.
 Во многих фильмах Голливуда используется один и тот же номер безымянной газеты, дабы не было никаких конфликтов по поводу брендов. Этот элемент реквизита был создан в компании по созданию газет для реквизита Earl Hays Press в Sun Valley, California. Основанная в 1915 году, Earl Hays является одной из старейших компаний по производству газет для реквизита. Используемый до сих пор бутафорский номер газеты впервые напечатан в 1960-х годах, а потом предложен как «period paper». Передовица газеты пуста и её можно заполнить в тему, но разворот и последняя страница всегда одинаковы. К примеру, в фильме «Старикам тут не место», когда Томми Ли Джонс читает газету в бистро, раздел в его руках — тот же, который лежит на столе, что наводит на мысль, что менеджер по реквизиту купил два экземпляра, чтобы газета казалась толще, но на площадке допустили оплошность и положили её фиксированной стороной вверх.

Примечания

См. также 

 Голливудское кино
 Болливуд

Районы Лос-Анджелеса
Центры производства кино
Культура США
Голливуд